Tanque jaquetado 
 Munição#Projéteis encamisados 
Desambiguação